El término Junta militar de gobierno se refiere en general a una Junta de gobierno que además es una Junta militar.

Además se conoce con este nombre a:

 Junta de Gobierno de Chile (1973-1990)
 Junta de los Coroneles (Grecia, 1967-1974)
 Junta Militar de Colombia (1957-1958)
 Junta Militar de Ecuador 1963 - 1966
 Junta Militar (Argentina, 1955)
 Junta Militar (Argentina, 1966)
 Junta Militar (Argentina, 1976)
 Junta Militar de Honduras 1956-1957
 Junta Militar de Honduras 1978-1980
 Junta Militar de Venezuela de 1948
 Junta Militar Torrelio-Bernal-Pammo (Bolivia, 1981)
 Juntas Militares de 1954 en Guatemala